El término Miele puede referirse a:

 Miele (película), película italiana dirigida por Valeria Golino.
 Miele (fabricante), fabricante alemán de electrodomésticos.